Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (КемТИПП) — институт в составе КемГУ. Ранее - Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (с 2015 года - университет), независимо существовавший с 1972 по 2018 года. Является центром по подготовке кадров для предприятий пищеперерабатывающей и ряда других отраслей промышленности Сибири, Дальнего Востока, Урала и стран СНГ.

Общие сведения

Из истории создания вуза 

КемТИПП был основан в 1972 году; всего за 4 года в институте было сформировано 30 кафедр (7 из них были выпускающими).

В 1974 г. начинается строительство главного корпуса, ведётся строительство корпуса на Красноармейской.

В 1977 году состоялась первая защита дипломных проектов выпускников КемТИПП, по итогам которой 294 инженера пищевой и мясомолочной промышленности получили путёвку в жизнь.

В 1980-х – начале 1990-х годов активно велась работа по созданию филиалов кафедр УНПК, способствующих осуществлению связи между теорией, наукой и реальной жизнью производства, что позволяло соединить интересы учебного процесса с научно-производственной деятельностью.

С 1994 года в институт входит среднетехнический факультет.

В 2002 году институт приобретает звание лауреата «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших вузов России».

В 2011 году КемТИПП выиграл грант «Поддержка стратегического развития государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования».

В 2012 году институт получил поддержку в рамках международной программы Европейского союза Tempus. Также КемТИПП становится членом Европейской ассоциации интеграции пищевых наук и инженерных знаний в пищевой цепочке ISEKI Food.

17 февраля 2015 года институт получил статус университета.

Современное состояние института 
В настоящее время в институте обучаются около десяти тысяч студентов.

КемТИПП как институт КемГУ 
3 октября 2017 года по приказу министра образования от 3 октября 2017 г. №996 КемТИПП был присоединён к КемГУ как структурное подразделение, возможность чего была объявлена ещё за год до объединения. Планируется , что присоединение КемГУ к КемТИППу займёт полгода  . С 5 февраля 2018 года КемТИПП был ликвидирован. Его факультеты перешли в непосредственное подчинение КемГУ.

Руководство КемТИППа 
 Азаров, Бойко Маринович (1972 год - 1975 год)

 Разгильдеев, Геннадий Иннокентьевич (1975 год - 1978 год)

 Арет, Вальдур Аулисович (1978 год - 1987 год)

 Кожевников, Альберт Иванович (1987 год - 1993 год)

 Юстратов, Владимир Петрович (1993 год -  2012 год)

 Просеков, Александр Юрьевич (2012 год - январь 2016 года). Потом ректор КемГУ

 Кирсанов, Михаил Павлович (с января 2016 года до 5 февраля 2018 года). Потом член учёного совета КемГУ. Зав кафедрой техносферной безопасности.

 После 2018 года
 Киселёва, Татьяна Фёдоровна ( с 3 июля 2018-2019)- директор ТИППа.
 Козлова, Оксана Васильевна ​( с 2019)- директор ТИППа.
 Бородулин, Дмитрий Михайлович (с 2018)  -директор института инженерных технологий.
 Вождаева, Лидия Ивановна - директор Среднетехнического факультета.

Структура

Факультеты 
По состоянию на 2017 год в институте действовали 8 факультетов и 30 кафедр. В начале октября факультеты входят непосредственно в состав КемГУ:

Декан: Попов Анатолий Михайлович (д-р тех. наук, профессор)

Год образования: 1972

Директор: Короткий Игорь Алексеевич (д-р тех. наук, профессор)

Год образования: 1972

Директор: Бородулин Дмитрий Михайлович (канд. тех. наук, доцент)

Кафедры:
 Автоматизация производственных процессов и АСУ
 Безопасность жизнедеятельности
 Высшая математика
 Машины и аппараты технологических систем
 Прикладная математика и информатика
 Прикладная механика
 Теплохладотехника
 Технологическое проектирование пищевых производств

Декан: Кителева Ольга Михайловна (канд. экон. наук, доцент)

Год образования: 1994 (на базе Кемеровского механико-технологического техникума)

Декан: Вождаева Лидия Ивановна (канд. тех. наук, доцент)

Кафедры:
 Математические и естественнонаучные дисциплины
 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
 Технология продукции общественного питания
 Технология продовольственных продуктов
 Технологическое и холодильное оборудование
 Филиал кафедры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»

Год образования: 1980 (на базе Факультета пищевых производств и Факультета технологии мяса и мясных продуктов)

Декан: Козлова Оксана Васильевна (доктор. тех. наук, доцент)

Кафедры:
 Иностранные языки
 Общая и неорганическая химия
 Технология бродильных производств и консервирования
 Технология жиров и микробиология
 Технология молока и молочных продуктов
 Технология мяса и мясных продуктов
 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
 Физика
 Физвоспитание

Декан: Мирошник Владимир Александрович (канд. ист. наук, доцент)

Кафедры:
 Аналитическая химия и экология
 Биотехнология
 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
 История, философия и культурология
 Маркетинг и бизнес-коммуникации
 Организация и экономика предприятий пищевой промышленности
 Технология и организация общественного питания
 Управление качеством

Региональные представительства КемТИПП 
 Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса (Бийск, ул. Советская, 219/5)
 Алтайский механико-технологический техникум молочной промышленности (с. Алтайское, ул. Советская, 189)
 КемТИПП Новосибирск (Новосибирск, ул. Планировочная, 5)
 Мариинский лесотехникум (Мариинск, ул.Котовского, 19)
 Образовательная школа № 9 (Таштагол, ул. Поспелова 4)
 Омский техникум мясной и молочной промышленности (Омск, ул. Солнечная, 25)
 Профессиональное училище № 2 (Прокопьевск, пр-т Шахтеров, 8)
 Профессиональное училище № 15 (Стрежевой, ул. Коммунальная, 40)
 Профессиональное училище № 17 (Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, 4)
 Профессиональное училище № 62 (Междуреченск, ул. 50 лет Комсомола 11)
 Профессиональное училище № 86 (Белово, ул. Морозова, 5)
 Свердловское областное профессиональное агропромышленное училище (Екатеринбург, ул. Эскадронная, 4)
 Северский государственный технологический институт (Северск, пр-т. Коммунистический, 65)
 Сибирский научно-исследовательский и проектно-технологический институт переработки сельскохозяйственной продукции, СибНИПТИП (п. Краснообск)
 Томский технико-экономический лицей № 1 (Томск, ул. Беленца, 11)
 Торгово-экономический техникум (Златоуст, ул. Ковшова, 7)
 Торгово-экономический техникум (Курган, ул. Алексеева, 11)
 Торгово-экономический техникум (Новокузнецк, ул. Кутузова, 84)
 Тяжинский профессиональный лицей № 79 (Тяжинский)
 Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н. Ф. Катанова (Абакан ул. Крылова, 35)
 Шымкентская ОСШ №30 имени Ораза Жандосова (Республика Казахстан, г. Шымкент ул. Пшеничных 32)
 Юргинский технологический колледж (Юрга, ул. Заводская, 18)

Наука 
В КемТИППе работали научные школы :
 Буянова Олега Николаевича - использования морозильной техники, 
 Иванца Виталия Николаевича : научно-практические основы разработки непрерывнодействующих смесительных агрегатов центробежного, вибрационного и роторно-пульсационного типов с регулируемой инерционностью для получения сухих, увлажненных и жидких комбинированных продуктов., 
 Красновой Тамары Андреевны - Теоретические и практические основы адсорбционных и мембранных технологий очистки (переработки) сложных органоминеральных смесей и технологий подготовки питьевой воды., 
 Маюрниковой Ларисы Александровны - «Теоретические основы инновационного развития сферы питания на основе методологии товародвижения пищевых продуктов». ,  
 Остроумова Льва Александровича-«Разработка новых молочных продуктов, физико-химические и биотехнологические основы производства молочных продуктов, исследование особенностей трансформации составных частей молока при его обработке», 
 Позняковского Валерия Михайловича :производство продуктов здорового питания, 
 Попова Анатолия Михайловича - физико-химические процессы в пищевом производстве,
  Просекова Александра Юрьевича - Прикладная биотехнология.

Научные подразделения 
 Центр сопровождения научных исследований
 Научно-образовательный центр
 НОЦ Холодильная, криогенная техника и технологии
 НИИ биотехнологии
 НИИ переработки и сертификации пищевой продукции

Диссертационные советы 
 Д 212.809.01
 05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств

 Д 212.089.02
 05.18.15 - Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения и общественного питания
 05.18.12 - Процессы и аппараты пищевых производств (технические науки)

Студенческая жизнь 
В институте есть студенческая газета «Событие», команда КВН «Кембридж» (сборная КемТИПП), игравшие в полуфинале Высшей лиги КВН, объединённый совет обучающихся, студенческий клуб, студенческие отряды. Концертная программа «Студенческой весны» КемТИПП (режиссёр Булова Л.С.) неоднократно занимала первое место на областном фестивале «Студенческая весна» в Кузбассе в 2008, 2010 и 2011 г.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КемГУ
 Архив интернет-сайта КемТиппа
 Официальный сайт Кемтиппа по состоянию на февраля 2018 года
 Научное управление Кемтиппа
 Сайт Журнала «Техника и технология пищевых производств (Food Processing: Techniques and Technology)»
 Сайт журнала «Foods and Raws Materials»
 КемТИПП вконтакте
 Научно-образовательный центр Кемгу

Появились в 1772 году в России
Учебные заведения, расформированные в 2018 году
Исчезнувшие вузы России
Исчезнувшие организации Кемерова
Институты пищевой промышленности
Кемеровский государственный университет